Colombres puede referirse a:

 Colombres, parroquia de Asturias, España;
 Colombres, localidad de la Provincia de Tucumán;
 José Eusebio Colombres (San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre de 1778 - Salta, 11 de febrero de 1859), obispo argentino;
 Juan Carlos Colombres o Landrú (Buenos Aires, 19 de enero de 1923-6 de julio de 2017), humorista gráfico argentino.